Селскостопанска академия, също академия по селско стопанство или академия на селскостопанските науки, може да се отнася за някое от следните понятия.

Висши академии 
 Московска селскостопанска академия „К. А. Тимирязев“, Москва (1865) – днес Руски държавен аграрен университет МССА „К. А. Тимирязев“
 Селскостопанска академия, Дотнува, Литва (1911-1918)
 Академия по селско стопанство, Шчечин (1954-2008)
 Селскостопанска академия „Георги Димитров“, София (1972-1975)

Научни академии 
 Академия по селско стопанство, Париж (1761)
 Всесоюзна академия на селскостопанските науки „Ленин“, Москва (1929-1992) – преобразувана в РАСН
 Китайска академия на селскостопанските науки, Пекин (1957)
 Академия на селскостопанските науки, София (1961-1971)
 Селскостопанска академия, София (1982) – с име Национален център за аграрни науки (1999-2008)
 Руска академия на селскостопанските науки, Москва (1992-2013) – влята в РАН
 Академия на селскостопанските науки на Венецуела, Баринас (2014)